Copa Chevallier Boutell 1964 - turniej towarzyski o Puchar Chevallier Boutell między reprezentacjami Paragwaju i Argentyny rozegrano po raz czternasty w 1964 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Chevallier Boutell 1964 został zespół Argentyny.

Copa Chevallier Boutell
1964 w piłce nożnej